Далма, Долма — страва
 Рубі Далма (), (24 квітня 1906 — 7 серпня 1994) — італійська актриса.